

Населені пункти та їхні частини
 Міхалув — гміна в Піньчовському повіті Свентокшиського воєводства
 Міхалув — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхалув — село в гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Міхалув — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Міхалув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Мощениця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — село в гміні Жечнюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Леонцин Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Плятерув Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — село в гміні Ольшанка Бжезького повіту Опольського воєводства
 Міхалув — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Міхалув — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Міхалув — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Міхалув — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — село в гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — село в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — село в гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — село в гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Міхалув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Міхалув — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Міхалув — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Міхалув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Міхалув — частина міста Мишкув у Мишковському повіті Сілезького воєводства
 Міхалув — частина села Мазанув у гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Міхалув — частина села Домброва в гміні Каменськ Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — частина села Стшельце-Великі в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — частина села Воля-Браніцька в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалув — частина села Ґабриелін у гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалув — частина села Ястшембська-Воля в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — частина села Сколянковська-Воля в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Міхалув — колонія в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Примітки